Melissus ist

die latinisierte Form des griechischen Namens Melissos

 ein akademischer Beiname: 
 Melissus I. (1664): Hieronymus Conrad Virdung von Hartung (1640–1708), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Melissus II. (1734): Otto Philipp Virdung von Hartung (1696–1758), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina

ein Pseudonym von Michael Erich Franck (1691–1721), deutscher Romanautor

Melissus ist der Name folgender Personen:
 Paul Melissus (eigentlich Paul Schad, auch Paulus Schedius Melissus; 1539–1602), humanistischer neulateinischer Schriftsteller, Übersetzer und Komponist